Тарату́та — еврейская и украинская фамилия звукоподражательного происхождения.

Мужчины 
 Таратута, Аба Яковлевич (род. 1935) — советский диссидент, отказник, преподаватель иврита.
 Таратута, Александр Григорьевич (1879—1937) — российский революционер, анархист-коммунист. 
 Таратута, Василий Николаевич (1930—2008) — советский партийный деятель и дипломат.
 Таратута, Виктор Константинович (1881—1926) — член ЦК РСДРП(б), один из руководителей ВСНХ и Внешторгбанка СССР.
 Таратута, Михаил Анатольевич (род. 1948) — советский и российский журналист.
 Таратута, Сергей Львович (род. 1957) — советский и российский поэт, прозаик, актёр.

Женщины 
 Таратута, Евгения Александровна (1912—2005) — советская писательница, литературовед.
 Таратута, Ольга Ильинична (1876—1938) — украинская анархо-коммунистка.
 Таратута, Юлия Леонидовна (род. 1978) — российская журналистка, редактор.